Mike Skinner peut désigner :
 Mike Skinner (1978-), rappeur britannique surnommé The Streets ;
 Mike Skinner (1957-), pilote automobile américain.